Слесаренко (Слєсаренко) — українське прізвище.

Відомі носії:
Слесаренко
 Слесаренко Олена Володимирівна (*1982) — російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2004 року.
 Слесаренко Павло Петрович (1900—1986) — український художник, письменник, військовик.

Слєсаренко
 Слєсаренко Віктор Михайлович (*1951) — народний депутат України 1-го скликання.
 Слєсаренко Олександр Петрович (*1962) — український військовий медик, Герой України.

Див. також 
 Слісаренко
 Слюсаренко

Українські прізвища
Прізвища на -енко